A francia nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság ötödik futama. A versenyt az Le Mans-ban rendezték május 15-én.

A királykategória versenyét Marco Melandri nyerte, a negyedlitereseknél Takahasi Júki végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Thomas Lüthi diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Versenyzők

Konstruktőrök

Források

Francia
motogp